Podhradsky oder Podradský führen folgende Personen als Familiennamen:

 Peter Podhradský (* 1979), slowakischer Eishockeyspieler
 Josef Podhradsky (Historiker) (1795–1870), slowakischer Historiker
 Josef Podhradsky (Schriftsteller) (1823–1915), slowakischer Schriftsteller